Plaats in Indonesië
 Mojolegi (Teras), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Mojolegi (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java